Aalholm (plaats), een plaats in Denemarken
Aalholm (parochie), een parochie in Denemarken